You were…/BALLAD — сорок-седьмой сингл японской певицы Аюми Хамасаки, вышедший 29 декабря 2009 года. Сначала дата выхода сингла была назначена на 16 декабря, но затем перенесена на 2 недели вперед.

О сингле 
Песня «You were…» была выбрана темой для версии Диснеевского мультфильма «Tinker Bell and the Lost Treasure» на японском языке. Вторая песня из сингла «BALLAD»выбрана музыкальной темой для сериала «Sokyu no subaru», показ которого стартовал на канале NHK BS с 2 января 2010 года.
Бонусом первого издания был плакат формата B3, а также карточка с дополнительной обложкой. Члены фан-клуба с покупкой получили одеяло и рождественскую открытку.

Информация о песнях
You were…
Слова: Аюми Хамасаки
Композитор： Кадзухиро Хара
Аранжировка： HΛL

BALLAD
Слова: Аюми Хамасаки
Композитор： D･A･I
Аранжировка： Юта Накано

RED LINE 〜for TA〜 
Слова: Аюми Хамасаки
Композитор： Тэцуя Юкуми
Аранжировка： Юта Накано

Список композиций

You were… / BALLAD [CD]

You were… / BALLAD [CD+DVD] 
CD

DVD

BALLAD / You were… [CD+DVD] 
CD

DVD

Позиции в чарте Орикон 

 Общее число проданных копий: 118,249 (Япония)

Примечания

Ссылки 
 Дискография на официальном веб-сайте

Синглы Аюми Хамасаки
Синглы Avex Trax